Mountain Justice (1915), een film van Joe De Grasse
 Mountain Justice (1930), een film van Harry Joe Brown
 Mountain Justice (1937), een film van Michael Curtiz